Courbouzon, commune française du Jura
 Courbouzon, commune française de Loir-et-Cher

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France